Waśkowce – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeckim 
 Waśkowce – dawna osada młyńska na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeckim, w sielsowiecie Chożów. 
 Waśkowce – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie szumskim